Гербы муниципальных образований Октябрьский наслег:

 Герб Октябрьского наслега — в Горном улусе Республики Саха (Якутия).
 Герб Октябрьского наслега — в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия).
 Герб Октябрьского наслега — в Таттинском улусе Республики Саха (Якутия).